

Чеканово — село, Вонгровецький повіт, Великопольське воєводство

Чеканово — присілок, Окуловський район, Новгородська область
 Чеканово — селище, Третьяковський район, Алтайський край